U-13 je naziv več podmornic:
 U-13 - podmornica Kaiserliche Deutsche Marine
 U-13 - podmornica Kriegsmarine
 U-13 - podmornica Bundeswehra

Glej tudi 
 seznam nemških podmornic prve svetovne vojne
 seznam nemških podmornic druge svetovne vojne
 seznam podmornic Bundeswehra

U-13
U-13
U-13